Porno steht für:
 Pornografie, Darstellung menschlicher Sexualität
 Pornofilm, pornografische Filme
 Porno (Album), Musikalbum von Patrick Pulsinger aus dem Jahr 1995
 Porno (Roman), Roman von Irvine Welsh aus dem Jahr 2002
 Porno (Film), Film von Keola Racela aus dem Jahr 2019
 Porno (Nigeria), Wohnplatz im nigerianischen Bundesstaat Borno

Sonstiges:
 PorNO-Kampagne, von Alice Schwarzer ins Leben gerufene Kampagne für ein Verbot von Pornografie in Deutschland
 Prinz Porno, ehemaliger Künstlername eines deutschen Rappers
 Pornokratie, die Herrschaft durch Mätressen